Précom (Publicité, Régies, Édition, Communication) est une société française, créée en 1989 à Rennes, ayant pour principale activité la régie publicitaire de médias locaux (presse, radio, internet, etc.).

Présentation 
Précom est une société filiale du groupe SIPA - Ouest-France. Elle a été créée en 1989 après la rupture des accords entre le quotidien régional Ouest-France et l'agence Havas, son partenaire historique qui assurait l'activité de régie publicitaire du quotidien. Précom est donc issue du rachat des activités de régie d'Havas dans le grand Ouest en 1989.
 
Le Groupe Précom compte  plus de 816 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 262 millions d'euros.

En 2017 ADDITI est créée et regroupe les savoir-faire de Précom et de ses filiales, et celles de Ouest-France Multimédia.

Histoire 
 1989 : création de Précom, filiale du groupe SIPA - Ouest-France qui reprend les activités publicitaires d'Havas dans l'Ouest : régie du quotidien Ouest-France, agence conseil (Énergie), publicité de recrutement (Précontact) et régie radios. Cette reprise des activités d'Havas est liée à la rupture d'accord liant ce groupe publicitaire au groupe SIPA - Ouest-France.
 1989 : acquisition de sociétés détenues autrefois par Ouest-France : Affiouest, Nantes Média, Fréquence Ille.
 1996 : création avec le groupe Lagardere d'Europe Régies Ouest, une régie publicitaire pour les radios de Bretagne et Pays de la Loire. Elle commercialise la publicité pour les décrochages locaux des radios RFM, Virgin radio et la radio du groupe Ouest-France (Hit West).
 2001 : création Hebdos Communications : régie publicitaire pour hebdomadaires régionaux (groupe Ouest-France et extérieurs).
 2001 : fusion de Fréquence Ille et Radio Nantes pour former Hit West, radio musicale présente dans le grand Ouest.
 2002 : acquisition de Medialex (société spécialisée dans les annonces et formalités légales).
 2005 : regroupement des activités de régies publicitaire des sites internet du groupe SIPA - Ouest-France : Précom Multimédia.
 2005 : acquisition de Radio Cristal, radio locale dans l'Eure et les Yvelines.
 2006 : reprise de la régie publicitaire de nouveaux titres : Le Courrier de l'Ouest, Le Maine libre, Presse-Océan et Vendée-Matin, soit au total  exemplaires supplémentaires.
 2006 : la société Hebdos Communication reprend la régie de deux nouveaux hebdomadaires de la région parisienne : La Gazette du Val d'Oise et Toutes les nouvelles de Versailles.
 2008 : Publihebdos achète 15 nouveaux titres sur la Normandie, les Pays de la Loire et la région parisienne, portant ainsi à 55 le nombre de journaux dont Hebdos Communication a la régie.
 2009 : Les équipes commerciales de Precom et Precom Multimedia fusionnent.
 2015 : Europe Régie Ouest devient Régie Radio Régions
 2015 : Hebdos Communication rejoint la société Publihebdos
 2016 : Création d'ADDITI qui regroupe les savoir-faire de Précom, de ses filiales, et de Ouest-France Multimédia
 2017 :  Precom fait évoluer son organisation pour vous proposer des solutions presse et numérique adaptées, en créant :
 Precom Alimentation
 Precom Habitat
 Precom Commerce & Loisirs
 Precom Services & Collectivités
 Precom Obsèques

Filiales actuelles 
Précom appartient au Groupe Sipa-Ouest‑France (Société d'investissements et de participations) pour 68 % et à SoFiOuest pour 32 %.

Elle a elle-même pour filiales :
 Precontact : agence de communication du groupe (Nantes, Rennes, Paris)
 Z Comme
 Precom (composé de 5 Business units)
 Wedig : agence digitale
 Regie Radio Régions (publicités radios locales)
 Édition radio : Hit West, Radio Cristal, Cocktail FM, Océane FM, Variation
 Affiouest (affichage)
 Médialex (communication légale)
 Happy Prod

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 www.precom.fr
 www.additi.fr
 https://www.regieradioregions.fr/

Agence de publicité ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège à Rennes
Médias